Dombré peut désigner :
 Dombré, une localité du Burkina Faso ;
 le dombré (ou plus couramment les dombrés), un plat créole de la Caraïbe originaire de la Guadeloupe (dombwé), de la Martinique (dongrés ou dongwé) et de la Guyane (dondjé).